Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1996/97 года  прошёл 6—26 ноября в Абиджане, Кот-д’Ивуар и 5—11 марта в Гронингене, Нидерланды под эгидой ФМЖД. В турнире приняли  участие 40 спортсменов из 17 стран.

6—12 ноября Абиджане прошли полуфиналы в пяти группах по 8 шашистов в каждой. Спортсмены, занявшие в своих группах 1-е и 2-е место, а также Алексей Чижов и Гунтис Валнерис, приняли участие в финале. Роб Клерк и Алексей Чижов набрали равное количество очков и в Гронингене между ними 5—12 марта прошёл матч за первое место, который выиграл Чижов со счётом +1 =7. Шесть партий с классическим контролем времени закончились вничью, после чего были проведены две партии с контролем времени 1 час на партию. В первой из этих партий Чижов чёрными выиграл, вторая - завершилась вничью.

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Группа E

Финал

Ссылки 
 Таблица финала на сайте Федерации шашек Нидерландов (англ.) (нидерл.)
 Группа А
 Группа B
 Группа C
 Группа D
 Группа E

Мужчины 1996/97
Спорт в Нидерландах в 1997 году
1996 год в Кот-д’Ивуаре
1996 год в шашках
1997 год в шашках